Greys (rivier) - rivier in Wyoming, Verenigde Staten
 Greys (kever) - geslacht van kevers van de familie Staphylinidae
 Scots Greys - Brits voormalig dragonder-regiment
 Rotherfield Greys - plaats in Engeland
 Greys jufferduif - soort duif

Zie ook 

 Grey (doorverwijspagina)
 Grey's Anatomy (televisieserie)